Първенството по шахмат на България за мъже се провежда от 1933 г.

Шампионатът се провежда ежегодно с изключение на няколко години, когато исторически обстоятелства са попречили за провеждането му. В това първенство участват най-силните български шахматисти, като през годините броят на участниците е различен. В последно време най-силните български шахматисти, включително Веселин Топалов, не участват в това състезание.

Първенството по шахмат на България за жени се провежда от 1951 г.

Първото републиканско отборно първенство по шахмат се състои през 1950 г. като победител е ДСО „Червено знаме“ (София).

През 1907 г. в София, в кафене „Смолницки“ е първото неофициално републиканско първенство по шахмат. В състезанието участват шестима шахматисти: Кунчо Кутинчев, д-р Ребен, д-р Калина, Атанас Илиев, Б. Цонев и Теодор Траянов. Траянов печели турнира като побеждава във всички партии и в блинд сеанс.

Индивидуални първенства

Вижте също 
 Индивидуални първенства по шахмат на България (мъже)
 Индивидуални първенства по шахмат на България (жени)

Източници 
 „Шахматна енциклопедия“, д-р Петър Берон, 1989 г.
 Chessbg.com

България
Състезания по шахмат в България